Сэмюэл Джеральд Джонс (род. 12 августа 1954, Чикаго, Иллинойс, США) — американский актёр, наиболее известный ролями в сериалах «Звёздные врата: SG-1», «Команда «А»», «Гром в раю».

Биография 
Сэмюэл вырос в Сакраменто (Калифорния). В 1972 году, после окончания средней школы, Джонс поступил на службу в Корпус морской пехоты США, где играл в американский футбол. По окончании службы он переехал в Сиэтл, планируя присоединиться к профессиональному футбольному клубу «Сиэтл Сихокс», но получил отказ. Его приняли в тренировочную команду клуба «Бьюриен Флайерс», но после года игры там он вдохновился биографией Клинта Иствуда и уехал в Голливуд, чтобы стать актёром. До своего окончательного переезда в Лос-Анджелес он несколько раз снялся в качестве модели. 

Впервые Джонс появился на экране в романтической комедии «Десятка» в 1979 году. В следующем году он снялся в роли Флэша Гордона, для которой ему потребовалось перекрасить волосы в светлый цвет. В 2012 году в фильме «Тед» (в русском прокате под названием «Третий лишний») появился в качестве камео и сыграл пародию на Флэша Гордона 1980-х. В 2019 году вышел документальный полнометражный фильм «Жизнь после вспышки», где рассказывалось о конфликте Сэма Джонса с влиятельнейшим продюсером своего времени, Дино де Лаурентисом. 

В 1982 году женился на Линн Эрикс, в этом браке родились двое детей, но в 1987 году семья распалась. В 1992 году Джонс женился на Рамоне Линн Джонс, у пары трое детей.

Фильмография 

 1979 — Десятка / 10 — Дэвид Хенли
 1980 — Флэш Гордон / Flash Gordon — Флэш Гордон
 1984 — Команда «А» / The A-Team — Эрик
 1985 — Хардкасл и Маккормик / Hardcastle and McCormick — Грант Миллер
 1988 — Белая власть / Whiteforce — Джонни Куинн
 1993 — 2001— Крутой Уокер: правосудие по-техасски / Walker, Texas Ranger — Рейнджер Бодин / владелец спортивного зала
 1997—1999 — Жара в Лос-Анджелесе / L.A. Heat — Рэнди Харден / Салливан
 2012 — Третий лишний / Ted — в роли самого себя
 2015 — Третий лишний 2 / Ted 2 — в роли самого себя

Примечания 

Киноактёры США 
Персоналии:Уэст-Палм-Бич 
Википедия:Биографии современников